The Clearing – cortometraggio del 1997 diretto da Kat Smith
 In ostaggio (The Clearing) – film del 2004 diretto da Pieter Jan Brugge